Jean de Paris (vers 1255-1306), frère dominicain, philosophe et théologien français ;
 Jean Perréal (vers 1455/1460 - vers 1528), surnommé Jean de Paris, peintre français.
 Jean d'Orléans, comte de Paris (né en 1965), prétendant orléaniste au trône de France.

 Jean de Paris, modernisation du titre du roman médiéval Jehan de Paris ; de nombreuses réécritures ou adaptations modernes de cette œuvre ont porté ce titre ;
 Jean de Paris, opéra comique en 2 actes, musique de François-Adrien Boieldieu sur un livret de Claude Godard d'Aucourt de Saint-Just, créé à l'Opéra-Comique (Théâtre Feydeau) le  ;
 Gianni di Parigi, melodramma comico (opera buffa) en deux actes avec musique de Gaetano Donizetti sur un livret de Felice Romani.